Jüdischer Friedhof Lüdenscheid steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Lüdenscheid)
 Neuer jüdischer Friedhof (Lüdenscheid)